Maria Elend heißen folgende geographische Objekte:
 Maria Elend (Gemeinde St. Jakob im Rosental), Katastralgemeinde von Sankt Jakob im Rosental, Kärnten
 mehrere Kirchen, siehe Maria-Elend-Kirche

Maria im Elend ist der Titel von:
 Maria im Elend (Peter Rosegger), Roman (1876)
 Tatort: Maria im Elend, TV-Episode (1979)

siehe auch: Maria Ellend, eine ehemalige Gemeinde und Ort in Niederösterreich, siehe Haslau-Maria Ellend